Leiber puede hacer referencia a:

 Fritz Leiber, escritor estadounidense; o
 Robert Leiber, sacerdote y político alemán.